Il singolare femminile del Dubai Tennis Championships 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Caroline Wozniacki era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta in semifinale da Julia Görges.

La campionessa è Agnieszka Radwańska che ha battuto in finale Julia Görges per 7-5, 6-4.

Teste di serie

  Viktoryja Azaranka (ritirata)
  Petra Kvitová (ritirata per influenza)
  Caroline Wozniacki (semifinale)
  Samantha Stosur (quarti di finale)

  Agnieszka Radwańska (campionessa)
  Marion Bartoli (primo turno)
  Francesca Schiavone (primo turno)
  Jelena Janković (semifinale)
  Sabine Lisicki (quarti di finale)

Qualificazioni

  Simona Halep (primo turno)
  Aleksandra Wozniak (primo turno)

  Iveta Benešová (secondo turno)
  Petra Martić (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2012
WTA Tour 2012